Апертура в оптиці — діючий отвір оптичного приладу, що визначає його можливість збирати світло (або інше випромінювання) та протистояти розмиванню зображення
 Апертура в анатомічній термінології — отвір (або умовний отвір), що поєднує два будь-які анатомічні утворення
 Апертура (в деяких латиноамериканських країнах) — перша частина чемпіонату з футболу (буквально — відкриття)
 Апертура (годинникарство) — невеликий отвір на циферблаті, з індикацією дати, місяця і т.д.
 Апертура (дизайн шрифту) — ступінь відкритості форм знаків.